Knickerbocker steht für

 ein Bekleidungsstück, siehe Knickerbocker
 ein Pseudonym des Schriftstellers Washington Irving („Diedrich Knickerbocker“)
 eine veraltete Bezeichnung für Einwohner von New York
 davon auch New York Knicks
 eine US-amerikanische Zeitschrift, siehe The Knickerbocker
 Knickerbocker (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 The Knick eine US-amerikanische Fernsehserie die im Knickerbocker Hospital spielt.
 eine Automarke der Ward Leonard Electric Company

Knickerbocker ist der Familienname folgender Personen:

 Harmen Jansen Knickerbocker, Siedler der niederländischen Kolonie Nieuw Nederland
 Herman Knickerbocker (1779–1855), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Hubert Renfro Knickerbocker (1898–1949), US-amerikanischer Journalist, Publizist und Pulitzerpreisträger

Siehe auch:

 Knickerbocker-Bande
 Knickerbocker Glory
 Knickerbocker Holiday
 Knickerbocker Trust Company
 Knickerbocker Rules